Hans-Jörg Trachsel es un deportista suizo que compitió en bobsleigh en la modalidad cuádruple. Ganó dos medallas de plata en el Campeonato Europeo de Bobsleigh, en los años 1979 y 1980.

Palmarés internacional

Referencias 

Pilotos de bobsleigh de Suiza